Pino carrasco se refiere a:

El nombre común de la planta Pinus halepensis. 

Aunque también se utiliza en los siguientes casos:
El nombre común de la planta Pinus nigra.
El nombre común de la planta Pinus pinaster.
El nombre común de la planta Pinus sylvestris.